Grayling peut faire référence à :

Toponymes 

 Grayling, ville américaine du Michigan
 Grayling, localité américaine d'Alaska
 Le lac Grayling, un lac de Californie

Patronyme 

 Anthony Grayling (1949-), philosophe britannique
 Chris Grayling (1962-), homme politique britannique
 Matthew Grayling (1963-), cavalier néo-zélandais de concours complet